Frente de Liberación Nacional puede hacer referencia a:

Frente de Liberación Nacional de Albania (LANÇ)
Frente de Liberación Nacional de Argelia (FNL)
Frente de Liberación Nacional de Argentina (FAL)
Frente de Liberación Nacional de Angola (FNLA)
Frente de Liberación Nacional de Bahréin (NLF)
Frente de Liberación Nacional de Burundi (FROLINA)
Frente de Liberación Nacional de Córcega (FLNC)
Frente de Liberación Nacional de Grecia (EAM)
Frente de Liberación Nacional de Jammu y Cachemira (NLF)
Frente de Liberación Nacional de Macedonia (NOF)
Frente de Liberación Nacional de México (FZLN)
Frente de Liberación Nacional de Perú (FLN)
Frente de Liberación Nacional de Sudáfrica (NLF)
Frente de Liberación Nacional de Tripura (NLFT)
Frente de Liberación Nacional de Venezuela (FALN)
Frente de Liberación Nacional de Vietnam del Sur (NLFSV)
Frente de Liberación Nacional de Yemen del Sur (NLF)

Otros
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
Frente Sandinista de Liberación Nacional
Fuerzas de Liberación Nacional, grupo insurgente de México.
Frente Nacional de Liberación de Vietnam, conocido también como Viet Cong.